Свиридовка — топоним и гидроним

Россия 

 Свиридовка — деревня, Чаплыгинский район, Липецкая область. 

 Свиридовка — деревня, Ершичский район, Смоленская область.
 Свиридовка — деревня, Рославльский район, Смоленская область.
 Свиридовка — река на Сахалине, приток Лютоги.

Украина 
 Свиридовка — село, Малинский район, Житомирская область.
 Свиридовка — село, Лохвицкий район, Полтавская область.